

Persone 
Antonino D'Antona (1842-1913), medico chirurgo, educatore e senatore del Regno d'Italia
Massimo D'Antona (1948-1999), giurista e docente italiano
Omicidio D'Antona
Olga D'Antona (1946), politica italiana

Altro 
Buovo d'Antona, eroe leggendario inglese (in inglese Bevis of Hampton; in francese Beuve, Bueve o Beufves de Hanton(n)e; in anglo-normanno Boeve de Haumtone)